Ženská čtyřhra Monterrey Open 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-španělský pár Naomi Broadyová a Sara Sorribesová Tormová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Sorribesová Tormová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Volvo Car Open v jihokarolínském Charlestonu.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Američanek Asia Muhammadová a Maria Sanchezová, který ve finále zdolal australskou dvojici Monique Adamczaková a Jessica Mooreová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a po triumfu na Coupe Banque Nationale 2018 získaly druhou společnou trofej. Sanchezová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Muhammadovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství, čímž udržela finálovou neporazitelnost.

Nasazení párů 

  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Dalila Jakupovićová (1. kolo)
  Asia Muhammadová /  Maria Sanchezová (vítězky)
  Nao Hibinová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2019